«For the Love of God» puede hacer referencia a:
 "For the Love of God" (1990), pieza instrumental interpretada por Steve Vai.
 For the Love of God (2007), cortometraje de animación dirigido por Joe Tucker.
 For the Love of God (2007), es una escultura del artista Damien Hirst.